Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji World Championship Tennis Finals 1980 nastoupilo osm hráčů. Turnaj podruhé vyhrál Američan Jimmy Connors, když ve finále porazil Johna McEnroea po setech 2–6, 7–6, 6–1 a 6–2.

Nasazení hráčů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

WCT Finals
Tenis v roce 1980
Sport v USA v roce 1980